Dyson est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Artur Dyson (1911-1985), footballeur portugais ;
 Chris Dyson (1978-), pilote automobile américain de la société Dyson Racing ;
 Esther Dyson (1951-), fille du Freeman Dyson, journaliste américaine ;
 Frank Watson Dyson (1868-1939), astronome anglais ;
 Freeman Dyson (1923-2020), physicien théoricien américain d'origine anglaise, ayant contribué aux fondements de l'électrodynamique quantique en 1948, fils de George Dyson ;
 George Dyson (1883-1964), compositeur anglais ;
 George Dyson (1953-), historien des sciences américain, fils de Freeman Dyson ;
 James Dyson (1947-), inventeur et designer industriel anglais, fondateur de la société Dyson ;
 Jarrod Dyson (1984-), joueur de baseball américain ;
 Sam Dyson (1988-), joueur de baseball américain ;
 Verena Huber-Dyson (1923-2016), mathématicienne suisse, épouse de Freeman Dyson.

Mathématiques 
 Sphère de Dyson, mégastructure hypothétique inventée par Freeman Dyson ;
 Équation de Schwinger-Dyson, équation de la théorie quantique des champs, coinventée par Freeman Dyson.

Sociétés 
 Dyson, une société anglaise d'électroménager design, créée en 1993 par James Dyson ;
 Dyson Racing, écurie automobile italienne.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais